Die Serie A 2013/14 ist die 82. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Herren. Die Spielserie begann mit dem 1. Spieltag am 24. August 2013 und endete mit dem 38. Spieltag am 18. Mai 2014. Als Titelverteidiger startete Juventus Turin.

Die zwei Erstplatzierten der Saison qualifizierten sich gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung direkt für die Gruppenphase der UEFA Champions League 2014/15, der Drittplatzierte startete in den Play-offs zur Champions League. Die Mannschaften auf den Plätzen vier und fünf qualifizierten sich für die Playoff-Runde bzw. die 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2014/15. Die drei letztplatzierten Teams mussten in die Serie B absteigen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2013/14 qualifizierten sich die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison (Serie A 2012/13), die beiden besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison (Serie B 2012/13) sowie der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-Offs um den Aufstieg (Play-Off-Spiele um den Aufstieg 2013). Zu diesen Mannschaften gehören:

Die 17 besten Mannschaften der vorigen Saison:

Die zwei besten Mannschaften der vorigen Zweitligasaison:
 US Sassuolo Calcio
 Hellas Verona

Der Sieger der Zweitliga-Play-Offs um den Aufstieg:
 AS Livorno

Die Tabelle stellt eine Übersicht über alle Vereine der Serie A 2013/14 zu Saisonbeginn dar, Trainerwechsel werden gesondert aufgeführt. Präsidenten, Trainer und Kapitäne sind nach Nachnamen sortierbar.

Statistiken

Tabelle

Heim- und Auswärtstabelle

Hin- und Rückrundentabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Punkteübersichtstabelle

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Scorerliste 
Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler nach mehr geschossenen Toren, bei gleicher Anzahl von Toren alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Höchstwerte der Saison 
 Meiste Siege: Juventus Turin (33)
 Meiste Heimsiege: Juventus Turin (19)
 Meiste Auswärtssiege: Juventus Turin (14)
 Meiste Unentschieden: Inter Mailand (15)
 Meiste Heimunentschieden: Inter Mailand (9)
 Meiste Auswärtsunentschieden: Cagliari Calcio (8)
 Meiste Niederlagen: AS Livorno (25)
 Meiste Heimniederlagen: US Sassuolo Calcio (12)
 Meiste Auswärtsniederlagen: Catania Calcio (16)
 Wenigste Siege: FC Bologna (5)
 Wenigste Heimsiege: FC Bologna (3)
 Wenigste Auswärtssiege: Cagliari Calcio und Catania Calcio (je 1)
 Wenigste Unentschieden: Juventus Turin (3)
 Wenigste Heimunentschieden: Juventus Turin (0)
 Wenigste Auswärtsunentschieden: Atalanta Bergamo, Catania Calcio und AS Livorno (je 2)
 Wenigste Niederlagen: Juventus Turin (2)
 Wenigste Heimniederlagen: Juventus Turin (0)
 Wenigste Auswärtsniederlagen: Juventus Turin (2)
 Längste Siegesserie: Juventus Turin (12 Spiele, von Spieltag 9 bis 20)
 Längste Unentschiedenserie: Cagliari Calcio (4 Spiele, von Spieltag 3 bis 6), FC Parma (4 Spiele, von Spieltag 14 bis 17) und AS Rom (4 Spiele, von Spieltag 11 bis 14)
 Längste Niederlagenserie: US Sassuolo Calcio (7 Spiele, von Spieltag 20 bis 26) und AS Livorno (7 Spiele, von Spieltag 32 bis 38)
 Längste Serie ohne Sieg: AS Livorno (10 Spiele, von Spieltag 29 bis 38)
 Längste Serie ohne Unentschieden: Juventus Turin (17 Spiele, von Spieltag 4 bis 20) und Chievo Verona (17 Spiele, von Spieltag 22 bis 38)
 Längste Serie ohne Niederlage: Juventus Turin (22 Spiele, von Spieltag 9 bis 30)
 Meiste Tore: Juventus Turin (80)
 Meiste Heimtore: Juventus Turin (47)
 Meiste Auswärtstore: Inter Mailand (35)
 Meiste Gegentore: AS Livorno (77)
 Meiste Heimgegentore: US Sassuolo Calcio (39)
 Meiste Auswärtsgegentore: AS Livorno (44)
 Wenigste Tore: FC Bologna (28)
 Wenigste Heimtore: FC Bologna (15)
 Wenigste Auswärtstore: Catania Calcio (9)
 Wenigste Gegentore: Juventus Turin (23)
 Wenigste Heimgegentore: AS Rom und Juventus Turin (je 9)
 Wenigste Auswärtsgegentore: Juventus Turin (14)
 Beste Tordifferenz: Juventus Turin (+57)
 Beste Heimtordifferenz: Juventus Turin (+38)
 Beste Auswärtstordifferenz: Juventus Turin (+19)
 Schlechteste Tordifferenz: AS Livorno (−38)
 Schlechteste Heimtordifferenz: US Sassuolo Calcio (−16)
 Schlechteste Auswärtstordifferenz: Catania Calcio (−32)
 Meiste Spiele zu Null: Juventus Turin (22)
 Wenigste Spiele zu Null: AS Livorno (3)
 Meiste erhaltene Strafstöße: AC Florenz (12)
 Meiste verwandelte Strafstöße: AC Florenz (11)
 Wenigste erhaltene Strafstöße: Inter Mailand (1)
 Wenigste verwandelte Strafstöße: Inter Mailand (0)
 Meiste Eigentore: US Sassuolo Calcio (6)
 Wenigste Eigentore: FC Bologna, Inter Mailand, FC Parma, AS Rom und FC Turin (je 0)
 Höchster Sieg (mit sieben Toren Differenz): US Sassuolo Calcio – Inter Mailand 0:7 (4. Spieltag)
 Torreichste Partie (mit acht Toren):
 Hellas Verona – AC Florenz 3:5 (33. Spieltag)
 Udinese Calcio – AS Livorno 5:3 (36. Spieltag)
 Die Gewinner einer Partie sind jeweils fett markiert.

Ergebnisse nach Spieltagen

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach der zugelassenen Höchstkapazität geordnet. Von den 16 Spielstätten werden vier von jeweils zwei Vereinen genutzt. Insgesamt haben die 16 Stadien eine Kapazität von 612.488 Plätzen, was einer durchschnittlichen Kapazität von etwa 38.281 Plätzen entspricht.

Zuschauer

Trainerwechsel

Sponsoren

Schiedsrichter 
Aufgeführt werden die 21 Hauptschiedsrichter der Serie A, welche regelmäßig Partien der Spielzeit 2013/14 leiteten.

Meistermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben.

Wissenswertes 

 In dieser Spielzeit sind fünf Städte (Genua, Mailand, Rom, Turin und Verona) mit jeweils zwei Vereinen in der Serie A vertreten, die damit die Hälfte der teilnehmenden Vereine stellen.
 Die US Sassuolo Calcio spielte vor dieser Saison noch nie in der Serie A. Sie ist damit der 63. Verein, der sich für die höchste Spielklasse im italienischen Fußball qualifizieren konnte. Zudem ist Sassuolo mit knapp 40.000 Einwohnern die kleinste Stadt, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs eine Serie A-Mannschaft stellte.
 Ab dieser Spielzeit besitzt die Serie A einen offiziellen Spielball, den Nike Incyte. Dieser wird wie die Spielbälle der Premier League und der Ligue 1 von Nike produziert.
 Am 15. Juli verkündete der französische Erstligist Paris Saint-Germain die Verpflichtung des uruguayischen Nationalspielers Edinson Cavani vom SSC Neapel. Die Ablösesumme von zirka 64,5 Millionen Euro ist die höchste je gehandelte Ablösesumme im französischen Fußball sowie die bis dahin fünfthöchste Ablöse aller Zeiten nach Cristiano Ronaldo (94 Mio. €), Zinédine Zidane (73,5 Mio. €), Zlatan Ibrahimović (69,5 Mio. €) und Kaká (65 Mio. €).
 Am 29. Juli stellte der SSC Neapel seine Spielkleidung für die neue Saison vor. Dabei erfuhr das Auswärtstrikot, welches der Verein sowohl in der Serie A, in der Coppa Italia als auch in der Champions League tragen wird, hohe Aufmerksamkeit, da es in einem grün-braunen Tarnmuster gehalten ist. Auch die Aussage „Das wird unser Kriegstrikot werden.“ von Präsident Aurelio De Laurentiis sorgte für Kritik von vielen Seiten. Insbesondere Mauro Del Vecchio, ehemaliger Chef der italienischen NATO-Kräfte in Afghanistan, kritisierte das Aussehen und die Präsentation der Trikots. Trotz der Kritik war das Trikot bereits nach wenigen Stunden ausverkauft.
 Am 4. Spieltag gewann Inter Mailand mit 7:0 bei der US Sassuolo Calcio. Dies war der höchste Auswärtssieg in der Klubgeschichte, der je in der Serie A erspielt wurde.
 Im Spiel des AC Mailand gegen den SSC Neapel am 4. Spieltag vergab Mario Balotelli einen Strafstoß, bei dem er an Torhüter Pepe Reina scheiterte. Bis dahin hatte Balotelli in seiner Profikarriere noch nie einen von über 20 Elfmetern in Pflichtspielen vergeben. Auch seinen nächsten Strafstoß, am 13. Spieltag gegen den CFC Genua, konnte er nicht verwandeln, da mit Mattia Perin erneut der Torwart parieren konnte. Am 20. Spieltag im Spiel gegen Hellas Verona traf Balotelli wieder per Elfmeter.
 Am 10. Spieltag konnte die AS Rom ihren zehnten Sieg nacheinander feiern. Damit wurde der Startrekord von Juventus Turin mit neun Siegen zu Beginn einer Saison aus der Spielzeit 2005/06 überboten. Darüber hinaus mussten die Römer erst ein Gegentor nach zehn Spielen hinnehmen, sodass der Rekord von Cagliari Calcio aus der Saison 1966/67 eingestellt wurde.
 Am 14. Spieltag besiegte der AC Florenz zuhause Hellas Verona mit 4:3. Hierbei fielen in den ersten 15 Spielminuten vier Tore, was einen neuen Rekord darstellt: Im 21. Jahrhundert sind in der Serie A bislang noch nie mehr als drei Tore in der ersten Viertelstunde gefallen.
 Mit dem 4:1-Sieg bei Cagliari Calcio schaffte Juventus Turin den elften Sieg in Folge und verbesserte so die vereinsinterne Bestmarke, die bisher bei zehn Spielen lag.
 Im Spiel zwischen der US Sassuolo Calcio und dem AC Mailand am 19. Spieltag erzielte Domenico Berardi beim 4:3-Heimerfolg seiner Mannschaft alle vier Treffer gegen Milan, was zuvor noch keinem anderen Spieler gelungen war. Außerdem ist er damit der zweitjüngste Vierfach-Torschütze aller Zeiten nach Silvio Piola.

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Serie A (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia 2013/14
 Ewige Tabelle der Serie A
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Serie A
 Serie B 2013/14

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14